John Strong peut notamment faire référence à :
 John Strong (marin), capitaine britannique qui réalisa le premier débarquement sur les îles Malouines en 1690 ;
 John Strong (politicien du Michigan) (1830–1913), politicien de l'état du Michigan ;
 John Franklin Alexander Strong (1856–1929), politicien alaskien ;
 John Clifford Strong (né en 1922), gouverneur britannique des îles Turques-et-Caïques de 1978 à 1982 ;
 John Anderson Strong (né en 1915), Chirurgien et universitaire écossais ;
 John D. Strong (1905–1992), professeur de physiques et d'astronomie ;
 John S. Strong, universitaire américain ;
 Mrs. John L. Strong, une société privée de luxe américaine, fabricant de papiers et de papeterie personnalisés ;
 John Strong (acteur pornographique) (né en 1969), acteur pornographique russo-américain ;
 Johnny Strong, acteur et chanteur américain ;
 Jack Strong, bassiste de The Acacia Strain ;
 John Strong (journaliste sportif).
 John Strong (né en 1936), acteur, scénariste et producteur américain.

Voir aussi
 John Strong Newberry (1822–1892), géologue américain
 John Stronge de Stronge Baronets